Termenul Mină se poate referi la:

 Mină - ansamblu de lucrări și instalații în subteran și la suprafață destinate extragerii zăcămintelor minerale 
 Mină - armă explozivă utilizată pe pământ sau în apă, care explodează la atingere sau la comandă
 Mină de creion - partea centrală (din grafit sau din alt material) a unui creion
 Mină - expresie a feței, fizionomie, chip, înfățișare
 Mină (unitate de măsură) - unitate de masă în Grecia antică și în Roma antică
 Mină (monedă) - monedă antică grecească valorând 100 de drahme sau 600 de oboli

Localități
Haneș Mină, Alba, o localitate în județul Alba, Transilvania, România

Vezi și
Mina (dezambiguizare)